Западное () — упраздненное село в Жаркаинском районе Акмолинской области Казахстана. В 2009 году переведено в категорию иных поселений, включено в состав села Пригородное. Код КАТО — 115463105.

География 
Село располагалось в 45 км на запад от центра района города Державинск, в 44 км на запад от села Пригородное.

Население 
В 1989 году население села составляло 843 человек (из них русских 34%).

В 1999 году население села составляло 378 человек (178 мужчин и 200 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 30 человек (15 мужчин и 15 женщин).

Примечания 

 

 

 
Упразднённые населённые пункты Жаркаинского района